Kowale (gromada w powiecie trzebnickim)
 Kowale (gromada w powiecie wieluńskim)
 Kowale Oleckie (gromada) (powiat olecki)
 Gromada Kowale Oleckie I (powiat olecki)
 Kowale Oleckie II (gromada) (powiat olecki)
 Kowale Pańskie (gromada) (powiat turecki)